«Дерзость» — советский героико-приключенческий фильм по повести В. Земляка «Подполковник Шиманский». Премьера — 22 февраля 1972 года.

Сюжет 
Под Винницей 1942 году в обстановке невероятной секретности был сооружён огромный подземный комплекс «Вервольф» («Оборотень»). В нём разместилась восточная ставка Гитлера. Во время и после строительства погибло или было убито более 46 тысяч военнопленных. Советскому разведчику удалось раскрыть его местоположение. В 1943 году комплекс был уничтожен.

В ролях 
 Николай Олялин — Клименко Андрей
 Владимир Гуляев — Белоус Николай, старшина 
 Валентина Гришокина — Нонна
 Борис Зайденберг — Вошаглик Йозеф, полковник
 Владимир Балон — Винцент Август, майор
 Татьяна Чернова — Клара Фост / Лидия
 Юрий Дубровин — Рыжий (Степан Степанович Огуречников)
 Фёдор Одиноков — Максим
 Александр Суснин — Трошка, стрелочник-подпольщик
 Григорий Михайлов — Седой, Сергей Фёдорович
 Петр Вескляров — стрелочник
 Вячеслав Винник — Сергеев
 Станислав Станкевич — Гитлер
 Борис Молодан — Гелен (роль озвучена Олегом Мокшанцевым)
 Алим Федоринский — Панцер, лётчик капитан
 Иван Матвеев — ''эпизод

Съёмочная группа 
 сценарий — Василия Земляка
 постановка — Георгия Юнгвальд-Хилькевича
 оператор-постановщик — Александр Полынников

Награды 
В 1973 году фильм был удостоен диплома международного кинофестиваля приключенческих фильмов в Праге.

Ссылки 
 «Дерзость» на сайте «Энциклопедия отечественного кино»
  
  
  на официальном канале Одесской киностудии

Приключенческие фильмы СССР
Фильмы о Второй мировой войне
Фильмы Одесской киностудии
Фильмы СССР 1971 года
Экранизации произведений Василия Земляка
Фильмы на русском языке